

Cinema 
 Watch Out – film del 2008 diretto da Steve Balderson

Musica 
 Watch Out – album dei Barrabás del 1975
 Watch Out – album di debutto di René McLean del 1975
 Watch Out – album di Holly Near del 1984
 Watch Out – album di Alla Pugačëva del 1985
 Watch Out! – album di Patrice Rushen del 1987
 Watch Out! – album degli Alexisonfire del 2004
 Watch Out – singolo di Ferry Corsten del 2006
 Watch Out – singolo di Alex Gaudino del 2008
 Watch Out! – album dei Lovex del 2011
 Watch Out – singolo di 2 Chainz del 2015
 Watch Out – singolo dei Dirtyphonics e di Bassnectar del 2017